Тихонравов () — 386-километровый марсианский эродированный кратер, расположенный в Аравийском четырехугольнике (Arabia quadrangle) по координатам . Учёные полагают, что в древней истории Марса кратер заполняло гигантское озеро. Притоков и истоков каналов рек обнаружено не было. Кратер назван в честь советского конструктора ракетно-космической техники Михаила Клавдиевича Тихонравова (1900—1974).

Галерея

Примечания 

Кратеры Марса